Alessandro Bagnato (1890-1974) – scrittore, poeta e storico italiano
 Carmelo Bagnato (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giuseppe Bagnato (1960) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Massimo Bagnato (1972) – comico e personaggio televisivo italiano